Kołowrót (maszyna prosta)
 Kołowrót (szczyt)
 Kołowrót (ćwiczenie gimnastyczne)
 Kołowrót (symbol)

Integralne części wsi w Polsce 
 Kołowrót – część wsi Sąspów w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Jerzmanowice-Przeginia
 Kołowrót – część wsi Wola Rzeczycka w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem

en:Heredity (disambiguation)